Convent de Sant Francesc, diversos indrets
 Església de Sant Francesc (l'Alguer), temple catòlic d'estil gòtic català a l'Alguer (Sardenya)
 Església de Sant Francesc (Llorca), temple catòlic d'estil barroc a la Regió de Múrcia, Espanya 
 Església de Sant Francesc de Porto, temple de l'antic convent de Sant Francesc
 Església de Sant Francesc de Torreblanca, ermita de Sant Francesc o església-fortalesa de Sant Francesc, temple catòlic
 Església i claustre de Sant Francesc (Maó)
 Església de Sant Francesc (Xàtiva), antic Convent de Sant Francesc, al carrer Montcada de Xàtiva
 Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Badalona
 Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Sabadell
 Sant Francesc d'Araós, església romànica al poble d'Araós (municipi d'Alins, Pallars Sobirà)de
 Sant Francesc de Jesús, església parroquial del raval de Jesús a Tortosa (Baix Ebre) 
 Sant Francesc de Palma, església d'un antic convent 
 Sant Francesc de Reus, edifici barroc a Reus (Baix Camp) 
 Sant Francesc de Vilafranca, església gòtica de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
 Església de Sant Francesc d'Assís (Aigües), església parroquial de Sant Francesc d'Assís a la localitat d'Aigües, a (l'Alacantí)
 Església de Sant Francesc de Paula (l'Havana)
 Església de Sant Francesc Xavier, església fortalesa a Sant Francesc, capital de l'illa de Formentera